Isla Tortuga kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla Tortuga, Baja California Sur, ö, 
 Isla Tortuga, Campeche, ö

Robotskapade Mexikoförgreningar